Забара () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 123 человека. Почтовый индекс — 47122. Телефонный код — 3558.

Местный совет 
47122, Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Залісці

Ссылки 
 Забара на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района